Rønholt ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Peter Rønholt (* 1939), dänischer Politiker
 Neel Rønholt (* 1984), dänische Schauspielerin
 Rikke Rønholt (* 1976), dänische Leichtathletin